Ælle (auch Aelle, Ælla, Aelli, Aillus, Alle, Alli) ist ein angelsächsischer männlicher Vorname. Bedeutende Namensträger waren:

 Ælle (Sussex), König von Sussex (fl. 477–491)
 Ælle (Deira), König von Deira (560–588/590)
 Ælle (Northumbria), König von Northumbria (862/863–867)

siehe auch
 Aello
 Ella
 Aëlla

Männlicher Vorname